Fogler ist der Familienname von:

 Dan Fogler (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Joe Fogler (1884–1930), US-amerikanischer Bahnradsportler